Goessel ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Goessel, deutsche Malerin
 Heidrun von Goessel (* 1945), deutsche Fernsehmoderatorin
 Karl von Goeßel (1842–1896), preußischer Generalmajor
 Kurt von Goessel (1852–1895), deutscher Kapitän

Ortschaften:
 Goessel (Kansas), ein Ort im US-Bundesstaat Kansas

Siehe auch:
 Gössel